Bahnhof Fürth steht für folgende Bahnhöfe:

 Fürth (Bayern) Hauptbahnhof, Bahnhof von Fürth, Bayern
 Bahnhof Fürth (Odenw), Bahnhof von Fürth im Odenwald, Hessen
 Haltepunkt Fürth im Ostertal, Bahnhof von Fürth im Ostertal, siehe Ostertalbahn #Betriebsstellen
 Bahnhof Fürth-Kaprun, Bahnhof von Fürth (Gemeinde Piesendorf), siehe Fürth (Gemeinde Piesendorf) #Verkehr